LEGO ZNAP foi um tema do brinquedo plástico LEGO, produzido entre 1998 e 1999. É semelhante ao brinquedo K'NEX e também pode ser usado para construir objectos no formato de uma armação. O plástico utilizado é ligeiramente flexível mas bastante resistente, permitindo construções de maiores dimensões. Uma das ilustrações de propaganda, no verso do conjunto 3554-1, mostra um rapaz sentado dentro de um carro de Fórmula 1 construído com elementos ZNAP.

Muitos AFOLs acreditam que este lançamento foi uma tentativa agressiva da LEGO para competir com a concorrente K'NEX, que também produzia peças que permitiam a construção de modelos de grandes dimensões. Outros AFOLs acreditam que a LEGO considerou o ZNAP um fracasso comercial, uma vez que a linha foi retirada de circulação em apenas dois anos.

Alguns conjuntos ZNAP foram disponibilizados posteriormente em liquidações, por menos de 10% do respectivo preço original. Alguns deles traziam motores LEGO Technic e foram adquiridos apenas para obter essas partes.

Ocasionalmente podem ser vistas pontes e outras estruturas utilizando peças ZNAP integradas em lay-outs de ferrovias em shows de LEGO, mas o maior desafio para a construção destes modelos é que as peças vinham em diferentes cores, e algumas peças-chave de conexão estavam disponíveis apenas em cores incomuns, como o roxo, tornando difícil aos aficcionados fazer construções em cores uniformes.

Conjuntos de 1998
3501 Jet-car
3502 Bi-wing
3503 Mini-sonic
3504 Hook-truck
3510 Polybag
3531 Tri-bike
3532 Jet-ski
3551 Dino-Jet
3552 Hover-Sub with Motor
3571 Blackmobile with Motor
3581 Formula Z Car in Storage Box
3591 Heli-transport with Motor

Conjuntos de 1999
3505 Aeroplane
3506 Motorbike
3520 Forklift
3521 Racer
3554 Helicopter
3555 Jeep
3582 Ant with Motor

Ligações externas 
 Informação sobre os conjuntos ZNAP na Peeron.com
 Informação sobre os conjuntos ZNAP na LUGNET.com
 Modelos customizados ZNAP
 Newsgroup ZNAP na LUGNET
 Partes ZNAP para LDraw

ZNAP